Берик Уали (, родился 4 января 1977 года, село Ойшилик, Аксуатский район, Семипалатинская область) — казахстанский управленец. Председатель правления медиахолдинга «Хабар». Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан в 2019—2022 годах.

Образование 
В 1997 году после учёбы в Казахском государственном институте театра и кино имени Т. Жургенова получил диплом киноведа. 

В 2005 году завершил учёбу на журналиста в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. 

В 2014 году освоил специальность правоведа в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете.

Трудовая биография 

Трудовой путь Берика Уали начался в 1997 году в телекомпании «Таң» в качестве корреспондента информационной программы «Новости Алматы».

С 1997 по 2009 годы работал корреспондентом, ведущим, ответственным редактором, а затем и главным редактором информационных программ телекомпании «ТАҢ», агентства «Хабар», телеканалов «НТК» и «31 канал».

В 2009 году ему было доверено руководство антикоррупционным медиацентром «Нұр Медиа».

С 2012 по 2015 годы работал в должности заместителя руководителя аппарата акима, возглавлял пресс-службу аппарата акима. Также успел поработать руководителем управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

С 2015 по 2016 годы трудился на посту советника первого заместителя председателя партии «Нур-Отан». С 2016 по 2018 годы работал в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана советником министра, затем директором департамента информационной поддержки. Руководил управлением внутренней политики акимата Жамбылской области с 2018 по 2019 годы.

С марта 2019 года по март 2022 года находился в должности пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

С марта 2022 года возглавляет АО "Агентство "Хабар".

Награды 
В 2010 году стал лауреатом государственной молодёжной премии «Дарын». Также награждён четырьмя медалями. В 2019 году удостоен ордена «Құрмет».

Примечания 

Пресс-секретари
Персоналии по алфавиту